Политехнический институт Хельсинки (, сокращённо — TKK, , ) — технический университет в Хельсинки (Финляндия), 19 факультетов которого предлагают полный спектр технического образования в области инженерных наук. 1 января 2010 года путём слияния Политехнического института с Высшей школы экономики и Институтом искусств, дизайна и архитектуры в Хельсинки был образован университет Аалто.

Названия 
 1849—1872 Хельсинкская техническая реальная школа (Helsingin Teknillinen reaalikoulu)
 1872—1879 Политехническая школа (Polyteknillinen koulu)
 1879—1908 Политехническое училище (Polyteknillinen Opisto)
 1908—1942 Финская высшая техническая школа (Suomen Teknillinen Korkeakoulu)
 1942—2010 Политехнический институт (Teknillinen korkeakoulu)
 с 2010 Технический институт Аалто университета (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu)

История 

У истоков организации высшего технического образования в Финляндии стояли: генерал-губернатор А. С. Меншиков, профессор-химик Й. Гадолин, сенатор А. Г. фон Хаартман. Их усилиями, при поддержке министра-статс-секретаря А. Армфельда, император Николай I издал указ, по которому 15 января 1849 года в доме на Александеринкату, 50 в Гельсингфорсе открылась первая техническая школа. Директором школы стал А. О Санлан — выдающийся педагог и организатор.

В эпоху Александра II реальная школа превратилась в политехническую, в а 1879 году стала политехническим училищем и получила прекрасное собственное здание на площади в Хиеталахти. Его центральная часть построена в 1877 году по проекту архитектора Ф. А. Шёстрёма. Вместе с ростом института здание расширялось и было перестроено по проекту архитектора Г. Нюстрема в 1904 году, а позднее, в 1928 году перестроено по проекту архитектора А. Линдгрена.

Политехнический институт стал одним из первых в Финляндии учебный заведений, где в качестве учебного наравне с шведским стал использоваться финский язык. Полноценным вузом он стал в 1908 году, и преподаватели получили право именоваться профессорами, а студенты дипломированными инженерами.

В 1949 году было принято решение о переводе института из центра Хельсинки (Хиеталахти) на полуостров Отаниеми. На проект нового здания был объявлен конкурс, а по его итогам предложение А. Аалто оказалось самым удачным. По его проекту в 1964 году на вершине холма, где располагалось поместье Отняс, было построено главное здание института, а в 1969 году — библиотека. Корпуса студенческих общежитий спроектировали супруги-архитекторы Кайя и . Одна из знаменитых построек Отаниеми — студенческий клуб «Диполи», построенный в 1966 году по проекту архитекторов Рейма Пиетиля и .

Руководство 
Helsingin Teknillinen reaalikoulu 1849—1872
 1848—1874 Anders Olivier Saelan
Polyteknillinen koulu 1872—1879
 1874—1880 Karl Leonard Lindeberg
Polyteknillinen Opisto 1879—1908
 1880—1903 Ernst Edvard Qvist
 1904—1907 Роберт Ялмар Меллин
Suomen Teknillinen Korkeakoulu 1908—1942
 1907—1910 Карл Густав Нюстрём
 1910—1913 Anton Uno Albrecht
 1913—1916 Karl Axel Mauritz Ahlfors
 1916—1919 Taavi Hirn
 1919—1928 Aleksander Leonard Hjelmman
 1928—1928 Onni Alcides Tarjanne
 1928—1937 Aleksander Leonard Hjelmman
 1937—1940 Hjalmar Viktor Brotherus
Teknillinen korkeakoulu 1942—2010
 1940—1943 Martti Albert Levón
 1943—1946 Johan Edvard (Jussi) Paatela
 1946—1955 Martti Albert Levón
 1955—1965 Jaakko Juhani Rahola
 1965—1968 Sten Einar Stenij
 1968—1970 Torsti Rafael Verkkola
 1970—1979 Veikko Pentti Johannes Laasonen
 1979—1985 Paul Adolf Wuori
 1985—1994 Jussi Matti Ilmari Hyyppä
 1994—2003 Paavo Uronen
 2003—2010 Matti Tapani Pursula
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu 2010
 с 2010 Matti Tapani Pursula

Известные выпускники 
См. также: Выпускники Хельсинкского политехнического института

Из стен Политехнического института вышли первые финские инженеры и собственные зодчие — пионеры школы национального романтизма: Э. Сааринен, Г. Гезеллиус и А. Линдгрен; и представители классицизма и функционализма: Й. Сирен,  Э. Кильяндер.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт   

 
Сооружения Алвара Аалто
Технические университеты